Krell ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Krell (* 1962), deutscher Rechtswissenschaftler
 August Christian Ferdinand Krell (1802–1856), deutscher Jurist und Politiker
 Bruno Krell (1903–1976), deutscher Bildhauer
 Christian Krell (* 1977), deutscher Politikwissenschaftler
 Eberhard Krell (1938–2006), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Wilhelmshaven
 Eduard Krell (1805–1879), Oberbürgermeister von Meiningen
 Friedrich Krell (1928–2020), deutscher Pädagoge (Chorerzieher) und Dirigent
 Gert Krell (* 1945), deutscher Politologe
 Gertraude Krell (1952–2016), deutsche Ökonomin
 Hans Krell (1490–1565), deutscher Maler
 Jakob Weeser-Krell (1843–1903), deutsch-österreichischer Maler, Ingenieur und Industriemaler
 Johanna Krell (* 1980), deutsche Pianistin

 Konrad von Krell (1839–1930), preußischer Generalleutnant
 Leo Krell (1888–1961), deutscher Germanist und Lehrer
 Lothar Krell (* 1955), deutscher Keyboarder, Komponist und Musikproduzent
 Louis Krell (1832–1919), deutscher Orgelbauer aus Duderstadt
 Matthias Krell (* 1959), deutscher Politiker (SPD)

 Nikolaus Krell (1550–1601), Politiker und sächsischer Kanzler

 Paul Krell (1531–1579), lutherischer Theologe  Siehe Paul Crell
 Paul Krell (* 1983), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Peter Krell (* vor 1945), kanadischer Entomologe, Mikrobiologe, Virologe und Hochschullehrer
 Richard Krell (vor 1828–1880), deutscher Lehrer, Organist und Komponist
 Rudolf Krell (1868–1946), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Stefan Krell (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Susanne Krell (* 1955), deutsche Künstlerin
 Tobi Krell (* 1986), deutscher Fernsehmoderator
 Wolfgang Krell (1535–1593), evangelischer Theologe

Unternehmen:
 Gebr. Krell, eine Orgelbaufirma in Duderstadt
 Krell Industries, ein amerikanischer Hersteller von hochwertigen Audiowiedergabesystemen

Krell lautet auch der Name
 eines Handwerkzeugs zur Bodenbearbeitung, siehe Krail
 der Außerirdischen in dem Film Alarm im Weltall (engl. Forbidden Planet; 1956)

Siehe auch:
 Crell
 Creller
 Grell